L'équipe des   est l'équipe nationale réserve qui représente le Japon à la place de l'équipe principale dans les compétitions internationales mineures de rugby à XV. Elle participe notamment au .

Histoire 
Avant l'apparition des , d'autres équipes ont fait office de deuxième équipe nationale japonaise, notamment la sélection «  » ayant représenté le pays dans le cadre du championnat d'Asie .

L'équipe des  est créée en 2012 en tant qu'équipe de développement au service de l'équipe nationale. Après quatre sessions d'entraînement d'un jour entre les mois d'avril et de juin, elle dispute au Chichibunomiya Rugby Stadium son match inaugural contre l'équipe des Tonga le . Les joueurs japonais s'inclinent sur le score de . Après ce match, plusieurs protagonistes de ce premier match des  sont appelés en équipe nationale. Par la suite, la sélection organise son camp d'entraînement au même endroit que les , afin d'entretenir la passerelle entre les deux formations.

La sélection est invitée à participer à l'édition 2013 de la  en tant que  principale. La compétition, considérée comme le second niveau de la Coupe des nations du Pacifique, réunit depuis 2011 les équipes réserves des Fijdi, Samoa et Tonga, les opposant à des sélections de développement des franchises de Super Rugby et des équipes académiques, d'Australie puis de Nouvelle-Zélande, avant de se rencontrer entre elles ; organisée par l'International Rugby Board, elle est destinée à améliorer la compétitivité des joueurs fidjiens, japonais, samoans et tongiens. Les Japonais se classent en  en 2013 après les tournées en Australie et Nouvelle-Zélande, la troisième étape étant annulée. Alors que l'édition suivante est remaniée, l'équipe japonaise finit à la quatrième et dernière place de sa poule.

En 2015, la compétition subit un changement de formule plus radical : renommée , elle est réservée uniquement aux équipes réserves nationales ; les trois nations du Pacifique et les  restent parmi les équipes participantes. Les Japonais obtiennent leur meilleur résultat lors de l', en terminant deuxièmes de la compétition. Un an plus tard, ils rééditent leur performance et conservent leur  pour les tournois de  et . Les  remportent finalement le tournoi en .

Palmarès 
 Pacific Challenge :
 Vainqueur : .
 Deuxième : , , .

Notes et références

Liens externes 
 

Équipe du Japon de rugby à XV
Japon